

Cinéma 
 Friday the 13th, titre original de la franchise de films d'horreur Vendredi 13.

Jeu vidéo 
 Friday the 13th, un jeu vidéo sorti en 1989 ;
 Friday the 13th, le jeu, un jeu vidéo sorti en 2017 ;
 Friday the 13th: Killer Puzzle, un jeu vidéo sorti en 2018.

Musique 
 Live: Friday the 13th, un album live du groupe américain Maroon 5 sorti en 2005.

Télévision 
 Friday the 13th: The Series, titre original de la série télévisée américaine Vendredi 13 diffusée pour la première fois en 1987.

Voir aussi